Acute lymfatische leukemie, een vorm van leukemie die vooral bij kinderen voorkomt
 Albanese lek, de nationale munteenheid van Albanië
 All (band), Amerikaanse punkband
 All (album), een album van de punkband Descendents
 Antero-lateraal ligament, een ligament van de knie
Algemeen letterkundig lexicon, een verklarend naslagwerk van literaire termen

Zie ook 

 Al (doorverwijspagina)